Tropicana kan avse:

 Tropicana – en typ av pizza
 Tropicana (djur) – ett släkte av kräftdjur
 Tropicana (nattklubb) – en kabaretscen i Havanna i Kuba
Tropicana Atlantic City – ett kasino/hotell i Atlantic City, New Jersey i USA
Tropicana Entertainment – ett amerikanskt kasinoföretag
 Tropicana Field – en inomhusarena för baseboll och amerikansk fotboll i St. Petersburg, Florida i USA
Tropicana Las Vegas – ett kasino/hotell i Paradise, Nevada i USA
 Tropicana Products – ett amerikanskt livsmedelsföretag